OJC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kansas City Executive (Stati Uniti)